Арзамасов (), жіночий варіант Арзамасова (). Відомі носії:
 Арзамасова Єлизавета Миколаївна — російська акторка
 Арзамасова Марина Олександрівна — білоруська легкоатлетка

Російські прізвища